A Copa da CAF de 1994 foi a terceira temporada para os vice campeões das liga nacionais de cada país africano. Foi vencida pelo Bendel Insurance na final de duas partidas  contra o  1° de Maio .

Rodada Preliminar

|}

Primeira rodada

|}

Notes
1 Roan United were disqualified because the Football Association of Zambia did not name its entrant in time.
2 Mogas 90 FC, Nakivubo Villa and CAPS United were disqualified because their federations were in debt to CAF.

Oitavas de finais

|}

Notes
1 Unisport desclassificado por colocar em campo um jogador inelegível.

Quartas de finais

|}

Semi-finais

|}

Finais

|}

Campeão

Links Externos
CAF Cup 1994 - rsssf.com

Copa da CAF
1994 no futebol